

Architettura 
 Dinas Emrys – fortezza collinare di pietra e legno vicino a Beddgelert, nel Galles del nord

Geografia 
 Dinas – municipalità nella regione della Penisola di Zamboanga, Filippine
 Dinas Cross – centro abitato nella contea del Pembrokeshire, Galles
 Dinas Powys – località del distretto di Vale of Glamorgan, Galles sud-orientale
 Pen Dinas – collina ad Aberystwyth, Galles

Persone 
 Athanasios Dinas – calciatore greco
 Arley Dinas – ex calciatore colombiano